Niehuis ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Niehuis (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)
 Manfred Niehuis (* 1944), deutscher Entomologe
 Oliver Niehuis, deutscher Evolutionsbiologe, Genetiker, Chemischer Ökologe

Siehe auch:
 Niehaus
 Niehues
 Niehuss
 Niehuus (Begriffsklärung)
 Nijhuis